Вита́лий Рома́нов: Романов, Виталий Вячеславович (род.1988) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Романов, Виталий Иосифович (1931—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.